Die Bezeichnung golgisch bezieht sich auf:
 die antike zypriotische Stadt Golgoi, heute Athienou
 die golgische Sprache, siehe Eteokyprische Sprache
 den italienischen Mediziner und Histologen Camillo Golgi

Siehe auch:
 Golgota